Ильменское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Ильменское сельское поселение — в Октябрьском районе Волгоградской области.
 Ильменское сельское поселение — в Руднянском районе Волгоградской области.